Населе́ние Фра́нции по оценке на 1 января 2017 года составляло  в метрополии и  — с учётом заморских территорий. По численности населения в 2014 году Франция занимала 21-е место в мире. По оценкам на 2011 год 30 % населения Франции моложе 60 лет являлись иммигрантами в третьем поколении. По состоянию на 2018 год в общей сложности иммигранты и их прямые потомки составляли 14 миллионов человек (20,9 % населения Франции). По состоянию на 2019 год во Франции проживало 6,7 миллиона иммигрантов, составивших 9,9 % населения страны.

Плотность населения во Франции — 103 человека на 1 км².

На начало 2011 года во Франции насчитывалось 5,5 миллиона иммигрантов, (то есть, согласно определению INSEE, проживающих во Франции иностранцев, родившихся за пределами Франции), 3,8 миллиона иностранцев, 2,8 миллиона бывших иностранцев, получивших французское гражданство.

Согласно результатам опроса 2004 года, 64,3 % населения страны считает себя католиками, 27 % не причисляют себя ни к какой религии, 4,3 % считает себя мусульманами, 1,9 % — протестантами, 1 % — армянская апостольская церковь, 0,6 % — иудеями. Согласно оценкам МИД Франции, в стране порядка 5 миллионов мусульман.
 
По состоянию на 2020 год суммарный коэффициент рождаемости во Франции один из самых высоких в Европе — 1,8 ребёнка на одну женщину. 13 % рождений во Франции приходится на семьи, где оба родителя иммигранты, ещё 15 % — на семьи, где один из родителей иммигрант.

Демографическая статистика с 1900 года 
Приведенная ниже демографическая статистика относится к населению французской метрополии и не включает население заморских территорий Франции.

Половозрастная структура населения 
 0—14 лет: 17,7 %;
 15—64 лет: 61,6 %;
 65 лет и старше: 20,8 % (2020 год).   
 Средний возраст:
 всё население — 41,7 года;
 мужчины — 40 лет;
 женщины — 43,4 года (2020 год).
 Соотношение числа мужчин и женщин: всё население — 0,96 (2020 год).

Динамика населения 
 Рождаемость — 10,7 рождений/1000 человек (2020 год).
 Смертность — 10,0	смертей/1000 человек (2020 год).
 Естественный прирост — 0,7 %, 42 700 человек (2020 год).

Прогнозы относительно территориальных различий 
Как предполагает Национальный институт статистики и экономических исследований, при сохранении нынешних тенденций:
 население продолжит концентрироваться в южных и западных районах континентальной Франции;
 население некоторых северо-восточных регионов снизится;
 в половине регионов число смертей превзойдёт число рождений;
 эта ситуация усилит влияние миграций на развитие демографической обстановки;
 со старением представителей поколения «беби-бум» везде увеличится средний возраст населения;
 регион Иль-де-Франс окажется наименее затронутым этим старением;
 регионами с наименьшим естественным приростом будут те, где сильнее всего уменьшится население в возрасте до 20 и от 20 до 59 лет.

Городское и сельское население 
Городом считается населенный пункт, где проживает не менее 1000 чел.:
 сельское население — 10 %;
 городское население — 82 %.

Численность населения крупнейших городов:
Города с населением от 1 до 3 миллионов человек:
Париж — 2,2 млн.(2009 г.)
Марсель — 1,6 млн. (2007 г.)
Лион — 1,4 млн. (2007 г.)
Лилль — 1,3 млн. (2007 г.)
Тулуза — 1,1 млн.(2007 г.).

Плотность сельского населения:
высокий уровень плотности сельского населения (более 97 человек на 1 км²) характерен для плодородных районов Северной Франции, морского побережья Бретани, равнин Эльзаса и долин рек Рона и Сона.

Процесс урбанизации с середины XIX века привёл к образованию «пустынной диагонали».

Экономически активное население 
 Общая численность экономически активного населения (ЭАН) — 27,76 млн чел. (2007 г.).
 Соотношение ЭАН и нерабочих возрастов — 0,77.
 Половозрастная структура ЭАН:
 мужчин — 14 824 тыс. (53,5 %);
 женщин — 12 814 тыс. (46,5 %).
 Структура экономически активного населения по возрасту: в наиболее трудоспособных возрастах (20-60 лет) находятся лишь 45,8 % экономически активного населения, к тому же 40,6 % данной группы — лица от 40 лет и старше.
 Структура экономически активного населения по отраслям хозяйства: сельское хозяйство — 4,1 %, промышленность- 24,4 %, сфера услуг — 71,5 %.

Продолжительность жизни

Французы, живущие за пределами Франции 
По данным Министерства иностранных дел Франции, количество французов, записанных в Мировой регистр французов, живущих за пределами Франции, составлял на 31 декабря 2007 г. , что меньше на 3,5 % по отношению к их числу на 31 декабря 2006. В США проживает 111 875 французов.

Религиозный состав 

Соотношение последователей религиозных групп:
 католики — 83—88 %,
 мусульмане — 6—8 %,
 протестанты — 2 %,
 армянская апостольская церковь — 1 %,
 иудеи — 1 %.

По данным Financial Times, во Франции 32 % опрошенных назвали себя атеистами или агностиками.

Наиболее крупными протестантскими церквами являются Объединённая протестантская церковь Франции (400 тыс.) и Союз протестантских церквей Эльзаса и Лотарингии (210 тыс.); обе церкви созданы путём объединения реформатов и лютеран. Самую быстрорастущую конфессию представляют пятидесятники (307 тыс. в 2001 году).

Миграция во Францию

Правовое положение мигрантов 
Политика Французского государства по отношению к мигрантам отличалась колебаниями: периоды благосклонного отношения к ним сменялись временами ужесточения миграционного законодательства. Во второй половине 1940-х годов было принято решение по привлечению иностранцев, для чего была создана Национальная иммиграционная служба (ONI), которой предоставлялось монопольное право на управление миграционными потоками и наём иностранной рабочей силы, а также организацию переселения (воссоединения) семей, оценка профессиональной пригодности претендента на работу во Франции и оформление вида на жительство. Лояльность к мигрантам сменилась ужесточением — по указу от 5 июля 1974 года иммиграция постоянных иностранных рабочих во Францию была приостановлена, а иммиграция семей прекращена до 1 июля 1975 года. После достижения совершеннолетия высылались дети иммигрантов,
ограничивался приезд родственников, ставились препоны бракам иммигрантов с
местными жителями, а также пересматривались правила предоставления политического убежища. В дальнейшем, в 1981 году был принят закон, вновь поощряющий семейную иммиграцию и предусматривающий меры против подпольной иммиграции. В октябре 1981 года приняты три закона, направленные на обеспечение правового равенства иммигрантов с основным населением Франции в области занятости, образования и культуры, в обеспечении жильём. В октябре 1984 года снова был одобрен ряд мер по борьбе с нелегальной занятостью: стала возможной высылка иммигрантов за пределы Франции; ужесточён контроль за работодателями и нанятыми ими иностранными рабочими (особенно строгий контроль был установлен за выходцами из стран Северной Африки); одновременно были приняты правила, определявшие приезд во Францию членов семей иммигрантов (для получения разрешения стало необходимым наличие у последних доходов, обеспечивающих содержание семьи, удовлетворительных жилищных условий); мог быть запрещён въезд лицам, представляющим угрозу общественному порядку и здоровью людей, даже если они являются членами семей иммигрантов; внесены изменения в порядок предоставления политического убежища.

Динамика численности иностранных рабочих 
В 1931 году численность иностранного населения страны составила 2,7 млн человек (6,6 % от всего населения). Затем численность иностранцев сократилась и в 1946 году их было 1,7 млн человек. В 1974 году число постоянных иностранных рабочих, въехавших во Францию, сократилось с 132 055 человек (1973 году) до 64 461 человек, а в 1975 году составило 25 591 человек. В 1983 году общее число иностранных рабочих во Франции достигло 4,5 млн человек, в том числе 777 тыс. алжирцев (17 %), 519,4 тыс. марокканцев (11,5 %), 215 тыс. тунисцев (4,7 %). По данным Министерства внутренних дел, в 1990 г. во Франции проживало 4,2 млн иммигрантов, что соответствовало 8 % населения. При этом натурализация в 1970-е — 1980-е годы шла очень медленными темпами: в 1974 году гражданство Франции получили 24 028 иностранцев, а в 1984 году только 15234 человека.

Численность населения страны по годам 

Население по данным Евростат

Примечания

Литература 
 
 
 

Население Франции